Lundmark är ett svenskt efternamn.

Personer med namnet Lundmark 
 Anders Lundmark (1773–1834), konstkonservator och hovmålare
 Andreas Lundmark, operasångare
 Anne Lundmark (född 1949), orienterare
 August Lundmark (1869–1944), skådespelare

 Bo Lundmark (född 1944), samisk-svensk religions- och kyrkohistoriker, författare och präst

 Carl Lundmark (1859–1908), operasångare
 Charles Lundmark (1927–1999), amerikansk kanotist
 Curt Lundmark (född 1944), ishockeytränare

 Efraim Lundmark (1885–1960), konsthistoriker
 Engelbrekt Lundmark (1871–1932), psalm- och visskapare

 Gunnar Lundmark (1907–1986), riksdagsman (S)

 Inez Lundmark (1887–1965), skådespelare

 Jacob Alexander Lundmark (1845–1907), bankdirektör och kommunpolitiker 
 Jamie Lundmark (född 1981), kanadensisk ishockeyspelare
 Jesper Lundmark (född 1981), frisbeegolfare
 Johan Daniel Lundmark (1755–1792), läkare, botanist, gravör och tecknare
 Jonas Lundmark (född 1982), fotbollsspelare

 Karl Lundmark (1825-1897), arkitekt
 Karl-Gösta Lundmark (1919–1995), militär officer
 Kenneth Lundmark (född 1946), höjdhoppare
 Knut Lundmark (1889–1958), astronom

 Leif Lundmark (född 1953), spjutkastare
 Lennart Lundmark (född 1942), historiker och skribent
 Lennart Lundmark (militär) (1912–1989), militär
 Leon Lundmark (1875–1942), svenskamerikansk marinmålare
 Linda Lundmark (född 1973), skådespelare

 Marga Lettström Lundmark (1911–2011), journalist, författare och översättare

 Per Lundmark  (1762–1844), läkare, professor, kopparstickare och tecknare
 Per Lundmark (arkitekt) (1794-1850), arkitekt, byggmästare

 Rune Lundmark (1924–1985), målare

 Simon Lundmark (född 2000), ishockeyspelare

 Ulf Lundmark (född 1951), operasångare

 Wilhelmina Lundmark (1815–1911), konstkonservator

 Åsa Lundmark (född 1973), handbollsspelare

Se även 
 Lundmark Lake – flera sjöar

Astronomi, uppkallat efter Knut Lundmark
 1334 Lundmarka – asteroid
 Lundmark (månkrater) – nedslagskrater på månen
 Wolf-Lundmark-Melotte – dvärggalax

Svenska efternamn